Голландская экспедиция (1799)
 Голландская экспедиция (1809)

См. также 
 Нидерландская военная экспедиция в Новую Гвинею (1907—1915)